Женева:

 Женева — второй по величине город Швейцарии, столица кантона Женева.
 Женева — франкоязычный кантон-республика на юго-западе Швейцарии.
 Женева — швейцарский аэропорт, расположенный в 4 км к северо-западу от центра Женевы, недалеко от деревни Куантран.
 Женева — горный отрог на Джомолунгме, недалеко от Южного Седла.

См. также